Sihleanu:
 Nume de familie
 Alexandru Sihleanu (1834, București  1857), un poet român romantic
 Toponime
 Sihleanu, o localitate în județul Brăila, Muntenia, România

Vezi și 
 Sihla
 Sihlea

Nume de familie românești
Toponime românești